Adrie Koster – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Daphne Koster – ex calciatrice olandese
 Henry Koster – regista e sceneggiatore tedesco naturalizzato statunitense
 Jans Koster – ex nuotatrice olandese
 Maureen Koster – mezzofondista olandese

Pagine correlate
Köster